Freni ist der Familienname folgender Personen:
 Melo Freni (* 1934), italienischer Schriftsteller und Regisseur
 Mirella Freni (1935–2020), italienische Sängerin (Sopran)